

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Отборочный матч к ЧМ−1986

Отборочный матч к ЧМ−1986

Примечания

Ссылки 
 Игры сборной, 1984

Футбол в СССР в 1984 году
1984